

Cinema 
Frou Frou –  film del 1914 diretto da Eugene Moore
Frou-Frou, altro titolo con cui è conosciuto A Hungry Heart –  film del 1917 diretto da Émile Chautard
Frou-Frou –  film del 1918 diretto da Alfredo De Antoni
Frou-Frou –  film del 1923 diretto da Guy du Fresnay
Frou Frou  (The Toy Wife) – film del 1938 diretto da Richard Thorpe
Frou-Frou –  film del 1955 diretto da Augusto Genina

Teatro 
Frou Frou –  lavoro teatrale di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

Televisione 
Frou-Frou –  serie TV francese (1992-94)

Musica 
Frou Frou –  canzone composta nel 1897 da Hector Monréal (1839-1910) ed Henri Blondeau (1841-1925) –  su una preesistente musica di Henry Chatau

Frou Frou –  duo musicale britannico composto da Imogen Heap e Guy Sigsworth